Rajinder Singh (worstelaar) (1954), Indiaas worstelaar
 Rajinder Singh (1958) (1958), Indiaas hockeyer
 Rajinder Singh (1959) (1959), Indiaans hockeyer
 Rajinder Singh (hockeydoelman) (?), Indiaans hockeydoelman